

Niemcy 
1 gmina:
 Stocksee – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

1 jezioro:
 Stocksee – jezioro w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn